Quema de conventos es una expresión con la que puede referirse a distintos momentos y lugares en que se produjeron disturbios anticlericales (también suelen denominarse motines, revueltas, etc.) caracterizados por el incendio de conventos u otros edificios religiosos.

 En España:
 Quema de conventos durante la Guerra de la Independencia Española (1808-1814), que en este caso no se debió a rebeliones populares (el clero era parte muy activa del bando denominado patriota), sino a acciones planificadas o espontáneas del ejército francés (véase Guerra de la Independencia Española);
 también fue destacado el derribo de conventos en Madrid planificado por razones urbanísticas, militares y sociales durante el reinado de José I Bonaparte (motejado por ello como el Rey Plazuela) aconsejado por el arquitecto Silvestre Pérez. 
 Quema de conventos de 1835 en España, en el contexto de la Primera Guerra Carlista y la posterior Desamortización de Mendizábal,
precedida por la matanza de frailes en Madrid de 1834 (17 de julio, durante una epidemia de cólera, del que corrieron rumores que era debido al envenenamiento de las fuentes)  
Quema de conventos de 1902 en España  
Quema de conventos de 1909 en España, durante la Semana Trágica de Barcelona (26 de julio al 2 de agosto de 1909).  
Quema de conventos de 1931 en España, iniciada en mayo, poco después de la proclamación de la Segunda República Española (14 de abril).  
Quema de conventos en la violencia anticlerical en la Revolución de Asturias durante la revolución de 1934, que afectó especialmente a Asturias. 
Quema de conventos de 1936 en España, iniciada en los meses previos al comienzo de la guerra civil española (en el periodo de amplia violencia política y social entre las Elecciones del 16 de febrero y el golpe de Estado en España de julio de 1936), e intensificada en los primeros meses de ésta (véase Persecución religiosa durante la Guerra Civil Española).

Historia política contemporánea de España
Anticlericalismo